

Patronymes 

Veillette - variante de Veillet, utilisée en Amérique française - est un patronyme porté notamment par :
 Joe Veillette (né en 1946), luthier et musicien américain
 Martin Veillette (né en 1936), théologien, un philosophe, un sociologue, un professeur et un homme d'Église québécois. 
 Michel Veillette (né en 1939), homme politique canadien qui fut député libéral du comté fédéral de Champlain, situé au Québec.

Voir aussi

Notes et références 

Famille Veillette